Donimirski ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Donimirski (1846–1912), Jurist, Bankier, Reichstagsabgeordneter
 Heinrich von Donimirski (1844–1918), Gutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter
 Theodor von Donimirski (Teodor Donimirski; 1805–1884), Rittergutsbesitzer und Politiker der polnischen Bevölkerungsgruppe in der preußischen Provinz Westpreußen